Álvaro Lemos (1993) – calciatore spagnolo
Evaeverson Lemos da Silva (1980) – ex calciatore brasiliano
Fagner Conserva Lemos (1989) – calciatore brasiliano
Gaspar de Lemos (fl. XV-XVI secolo) – esploratore portoghese
Jonathan Francisco Lemos, noto semplicemente come Jonathan (1992) – calciatore brasiliano
José Lemos (1991) – multiplista colombiano
José Leonardo Lemos Montanet (1953) – vescovo cattolico spagnolo
Lucas Lemos (2001) – calciatore uruguaiano
Luís Alberto da Silva Lemos (1952-2019) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
Paolo Mauricio Lemos Merladett (1995) – calciatore uruguaiano
Maximiliano Lemos (1993) – calciatore uruguaiano